Dies ist eine Liste aller Flughäfen in den Föderierten Staaten von Mikronesien.

Weblinks 
 

 

!
Mikronesien